Das ASB Classic 2009 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 5. bis 11. Januar 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jelena Dementjewa und Jelena Wesnina, das Dementjewa in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Nathalie Dechy und Mara Santangelo in drei Sätzen gegen Nuria Llagostera Vives und Arantxa Parra Santonja.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Auckland